Моно может означать:
 Моно — приставка к слову, означающая «один».

География 
 Моно — индейский народ в Калифорнии и на прилегающих землях Большого бассейна.
 Моно — округ в Калифорнии.
 Моно — озеро в Калифорнии.
 Моно — департамент Бенина.
 Моно — река на востоке Того.
 Моно — убангийский народ в ДРК.

Лингвистика

Искусство 
 Mono (1996—2000) — английская поп-группа.
 Mono — японская пост-рок группа.
 Блейн Моно — персонаж из серии «Тёмная башня» Стивена Кинга.

Информатика 
 Mono — свободная реализация технологии .NET.

Персоналии 
Моно () — французская фамилия. Известные носители:

 Моно (династия) — ведёт начало от Жана М., протестантского богослова во Франции.
  — наиболее известный проповедник французской реформатской церкви.
  — пастор.
 Моно, Габриэль (1844—1912) — французский историк.
 Моно, Жак (1910—1976) — французский биохимик и микробиолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (1965).
 Моно, Жак (1918–1985) — французский актер. 
 Моно, Жан (1765—1836) — протестантский богослов, основатель династии Моно.
 Моно, Луиз (род. 1981) — французская киноактриса.
  — савойский историк и дипломат.
 Моно, Теодор (1902—2000) — французский путешественник, исследователь Сахары, натуралист, сын Вильфреда М.
  — пастор и проповедник, основатель воскресных школ во Франции.

См. также 
 Монофония
 Монно

Примечания